Михаи́л Арчи́лович Гомиашви́ли (23 марта 1961, Тбилиси — 12 сентября 2022, там же) — грузинский актёр театра и кино.

Биография 
Родился в старом районе Тбилиси 23 марта 1961 года в семье киноактёра Арчила Гомиашвили, наиболее известного по роли Остапа Бендера в комедии Леонида Гайдая «Двенадцать стульев», и его второй жены, актрисы Лианы Манджавидзе. Михаила назвали в честь деда, выпускника Московского института красной профессуры, который в конце 1930-х годов был репрессирован.

В отличие от старшего брата Зураба, ставшего инженером, Михаил после школы в 1986 году окончил актёрский факультет Грузинского государственного театрального института им. Шота Руставели (Тбилиси), где учился у Отара Иоселиани.

В интервью на вопрос о влиянии отца на выбор профессии Гомиашвили ответил следующим образом:

Гомиашвили было восемь лет, когда он дебютировал в кино, сыграв вместе с отцом в комедии «Двенадцать стульев». Свою первую взрослую роль сыграл в 1992 году в фильме «Капкан».

С 1997 года работал в Тбилисском академическом театре имени К.Марджанишвили, где участвовал до последних дней жизни в основном в спектаклях Темура Чхеидзе.

В 2005 году был приглашён на съёмки российского исторического фильма «Первый после Бога».

В 2017 году снялся в драматическом фильме режиссёра Резо Гигинеишвили «Заложники». В этом же году сыграл в короткометражной киноленте «Он сказал „мама“».

В 2014 году сыграл диктатора кавказского государства, отвергнутого своим народом, в картине «Президент» знаменитого иранского режиссёра Мохсена Махмалбафа.

В 2019 году принял участие в XXVII фестивале российского кино «Окно в Европу», куда был приглашён для представления фильма режиссёра Евгения Шелякина «Хэппи-энд», в котором исполнил главную роль. Однако попасть в финский город Котку, где должен был проходить показ фильма, он не смог из-за проблем с российской визой.

Кроме того, принимал участие в съёмках и озвучивании фильмов «Дорогая М» (1999), «5 дней в августе» (2011), «Заступники» (2019) и других.

Скончался 12 сентября 2022 года на 62-м году жизни в Тбилиси.

Семья 
Отец — Арчил Гомиашвили (1926—2005), актёр. Мать — Лиана Георгиевна Манджавидзе (ск. 2004), актриса.

Брат — Зураб, инженер.

Единокровные сёстры: старшая — Карина; младшие — Нина Гомиашвили (род. 1972), актриса, и Екатерина Гомиашвили (род. 1978), дизайнер.

У Михаила Гомиашвили есть дочь и внуки.

Фильмография 

 1992 — «Капкан» (реж. Алеко Нинуа)
 1992—2003 — «Крыша, или Незаконченный материал фильма» (реж. Резо Эсадзе)
 1993—2003 — «Шесть и семь»
 1999 — «Дорогая М» (реж. Отар Шаматава)
 2000 — «Грузинский виноград» — Георгий
 2001 — «Антимоз из Иверии» (короткометражный, реж. Гиули Чохонелидзе) — Маврокиртади
 2002—2005 — «Кофе и пиво» (реж. Заза Буадзе, Леван Кития) — главная роль
 2003 — «Есть такая страна» (реж. Леван Анджапаридзе)
 2004 — «Серенада лунной долины» (реж. Заза Буадзе)
 2005 — «Первый после Бога» (реж. Василий Чигинский) — майор Шарабидзе
 2006 — «Два музыканта» (короткометражный, реж. Николоз Бежанашвили) — отец
 2009 — «Зона конфликта» (реж. Вано Бурдули) — священник
 2010 — «Мне без тебя не жить» (реж. Леван Тутберидзе)
 2011 — «5 дней в августе» (реж. Ренни Харлин) — Антон Медовый
 2011 — «Будь со мной»
 2014 — «Тифлис» (сериал, реж. Леван Дабрундашвили)
 2014 — «Президент» (реж. Мохсен Махмальбаф)
 2015 — «Там, за горами»
 2016 — «Month as a Day»
 2016 — «Lethe»
 2017 — «Заложники» (реж. Резо Гигинеишвили) — Тенгиз
 2017 — «Он сказал „мама“» (реж. Арсен Агаджанян) — аксакал
 2017 — «Enemies»
 2019 — «Заступники» (реж. Владимир Котт) — судья
 2019 — «Куратор» (реж. Пётр Левченко)
 2019 — «Хэппи-энд» (реж. Евгений Шелякин) —  Сенафон — главная роль

Награды 
 Лауреат ежегодной премии Союза театральных деятелей в номинации «Лучший актёр спектакля»: (М. Долидзе «Резидент»).
 Приз за роль Иисуса Назарянина в одноимённом спектакле.
 Специальный приз министерства культуры за роль Вельчанинова в постановке «Вечный муж» (реж. Темур Чхеидзе).
 Дважды Гран-при международного театрального фестиваля «Золотая маска».
 «Золотая ладья», приз зрительских симпатий XXVII фестиваля российского кино «Окно в Европу» за главную роль в фильме Евгения Шелякина «Хэппи-энд».

Примечания

Ссылки 
 Михаил Гомиашвили на сайте Тбилисского академического театр имени Марджанишвили
 Михаил Гомиашвили. Мифы и легенды Остапа Бендера
 Михаил Гомиашвили: «Мы всегда живем ожиданием нового»
 Анкета на сайте «Кинопоиска»
 Анкета на сайте «Вокруг ТВ»

Выпускники Тбилисского театрального университета
Персоналии:Тбилисский академический театр имени К. Марджанишвили